ВСА — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Вільна сирійська армія — повстанське угрупування в Сирії, яке веде збройну боротьбу проти уряду Башар аль-Ассада.
 Внутрішня сонна артерія — кровоносна судина, що відходить від загальної сонної артерії та несе артеріальну кров до структур голови.